Каран () — возможный сын македонского царя царя Филиппа II.

Биография 
Согласно Юстину, помимо Александра от эпиротки Олимпиады и Арридея от фессалийки Филинны, у Филиппа II был ещё один сын, которого звали Каран. Имя его матери Юстин не называет. После гибели Филиппа в 336 году до н. э. Каран как один из претендентов на царский престол был казнён по приказу Александра в числе прочих родственников. У Павсания Клеопатра со своим маленьким сыном были убиты по распоряжению Олимпиады: их протащили в раскалённом медном котле.

Некоторые исследователи, например, П. Грин, полагают, что у Клеопатры были и дочь, и сын. Но канадский исследователь , исследовав дату заключения её брака с Филиппом, заключил, что отсутствуют убедительные доказательства того, что у Европы был брат, и пришёл к выводу, что Каран на самом деле не существовал. Эта точка зрения считается превалирующей. Также является распространённой позиция, что Юстин мог спутать Карана с Аминтой. В то же время, по замечанию Киляшовой К. А., описанные в исторических источниках подробности гибели родственников Александра могут свидетельствовать об обратном. Шифман И. Ш. полагал, что Каран родился в браке Филиппа с элимийкой Филой или с фракиянкой Медой и отделял его от Аминты. О том, что были казнены как Аминта, так и Каран, указал и С. И. Ковалёв, а также Б. Г. Гафуров, В. О. Никишин и другие историки. По мнению П. Фора, матерью Карана была Фила, вдова Пердикки III, на которой женился Филипп, будучи ещё молодым. Ф. Шахермайр уточнил, что Александр опасался Карана, хотя он родился, когда Филипп ещё не был царём.

Литература 
 Первичные источники
 Юстин. Эпитомы сочинения Помпея Трога (XI.2.3)
 Павсаний.  (VIII.7.7)

 Ссылки
 

 Исследования
 Киляшова К. А. Политическая роль женщин при дворе македонских царей династии Аргеадов. Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — Казань. 2018. С. 15, 84, 197.
 Шифман И. Ш. Александр Македонский. — Л., 1988.
 Ковалёв С. И. Александр Македонский. — Л., 1937. С. 19.
 Гафуров Б. Г., Цибукидис Д. И. Александр Македонский и Восток. — М., 1980.
 Никишин В. О. История Древнего мира. Древняя Греция. — М., 2019. С. 209.
 Древнейшие государства Восточной Европы. 2012 год: Проблемы эллинизма и образование Боспорского царства. — М., 2014. С. 158.
 Шахермайр Ф. Александр Македонский. — М., 1984. С. 62-63.
 Гребенюк А. В. История мировых цивилазаций. Часть 2. Античная цивилизация. — М., 2019. С. 118.
 Green P. Alexander of Macedon. — Berkeley,1991. P. 103, 112, 115, 141—142.
 Heckel W. Philip II, Kleopatra and Karanos // Rivista di filologia e di istruzione classica. — 1979. Vol. 107. P. 393.
 Faure P. Alexandre. — Paris, 1985.

Аргеады